Saint-Alphonse ist der Name folgender Orte in Kanada:
 Saint-Alphonse (Manitoba)

Québec:
 Saint-Alphonse (Bonaventure), Gemeinde
 Saint-Alphonse-de-Bagotville
 Saint-Alphonse-de-Granby, Gemeinde
 Saint-Alphonse-Rodriguez, Gemeinde